Anthony Damato – militare statunitense
Adriana Damato – soprano italiana
Antonio Damato – arbitro di calcio italiano
Cosimo Damiano Damato – regista e sceneggiatore italiano
Ġużè Damato – architetto maltese
Mino Damato – giornalista italiano
USS Damato – cacciatorpediniere della US Navy intitolato ad Anthony Damato

Pagine correlate 
D'Amato